Alexanderstraße 25 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Alexanderstraße 25 in Berlin, siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Mitte/Stralauer Vorstadt
 Alexanderstraße 25 (Darmstadt)
 Alexanderstraße 25 in Kranichfeld, siehe Liste der Kulturdenkmale in Kranichfeld